Zoran Gajić – allenatore di pallavolo serbo
 Zoran Gajić – calciatore serbo